Il doppio del Brasil Open 2005 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro František Čermák e Leoš Friedl.

František Čermák e Leoš Friedl hanno vinto in finale 6–4, 6–4, contro José Acasuso e Ignacio González King.

Teste di serie

  Gastón Etlis /  Martín Rodríguez (quarti)
  Lucas Arnold Ker /  Mariano Hood (primo turno)

  František Čermák /  Leoš Friedl (campioni)
  Martín García /  Sebastián Prieto (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Brasil Open 2005
ATP Tour 2005